Формула Мастер:

 Формула Мастер Россия — Российская, упразднённая гоночная серия в классе автомобилей с открытыми колёсами, проводимая с 2012 по 2015 годы.
 ADAC Формула-Мастер — Немецкая, упразднённая гоночная серия в классе автомобилей с открытыми колёсами, проводимая с 2008 по 2014 годы.
  — Китайская, упразднённая гоночная серия в классе автомобилей с открытыми колёсами, проводимая с 2011 по 2017 годы.
 Формула Мастер Италия — Итальянская, упразднённая гоночная серия в классе автомобилей с открытыми колёсами, проводимая в 2008 году.
 Международная Формула Мастер — Европейская, упразднённая гоночная серия для юниоров в классе автомобилей с открытыми колёсами, проводимая с 2005 по 2009 годы.